Baffour ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Baffour (* 1989), ghanaischer Fußballspieler
 Ignatius Baffour-Awuah (* 1966), ghanaischer Politiker, Regionalminister der Brong-Ahafo Region in Ghana
 Philomon Baffour (* 2001), ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bafour